In 2012 werd het 22ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  24 maart tot 25 november. BATE werd kampioen.

 FK Partyzan Minsk dat vorig jaar promoveerde verloor zijn sponsor en kon daardoor het team niet bijeen houden en moest verstek laten gaan voor de competitie. 
 Dinamo Brest wijzigde voor dit seizoen de naam in FK Brest omdat er problemen waren met het gebruik van Dinamo als merknaam.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

 Degradatie play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012